
-{Mamma mia}- (дословно „мајко моја“)  je италијанска фраза којом се изражава изненађење. Може се односити на:

 -{Mamma Mia}- - песму групе АББА из 1975. године
 -{Mamma Mia!}- (мјузикл) - мјузикл који је базиран на песмама групе АББА
 -{Mamma Mia!}- - филм који је базиран на истоименом мјузиклу